Dumitru Popa se poate referi la:
 Dumitru Popa (prefect al Brăilei) (n. 1958 - d. 2020)
 Dumitru Popa (primar al Bucureștiului) (n. 1925)